Arte –  attività umana che porta a forme di creatività e di espressione estetica
 Arte – rivista italiana di arte, cultura e informazione
 Arte – rete televisiva franco-tedesca
 Arte – album di Bungaro del 2009
 Arte – manga di Kei Ōkubo
 ARTE – acronimo di Advanced Research for passive Thermal Exchange